Ирина Игоревна Зарецкая (, ; род. 4 марта 1996, Одесса, Украина) — азербайджанская (ранее — украинская) каратистка, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио, двукратная чемпионка мира (2018, 2021 года), победительница Европейских игр 2015 года и Исламских игр солидарности 2017 года.

Биография 
Ирина Игоревна Зарецкая родилась 4 марта 1996 года в Одессе. По собственным словам, занималась карате с трёх лет, первым тренером был Сергей Славута. Около года занималась ката у Владимира Колесника, и с 2005 года до настоящего времени тренируется у Дениса Морозова. Окончила школу с золотой медалью и училась на судебно-административном факультете Национального университета «Одесская юридическая академия». Замужем за каратистом Александром Дожуком из Черновцов.

На Европейских играх 2015 года в Баку Зарецкая в весовой категории до 68 кг завоевала золотую медаль. На пьедестале почёта исполняла гимн Азербайджана. 29 июня Ирина Зарецкая за высокие достижения на I Европейских играх и большие заслуги в развитии спорта в Азербайджане была награждена орденом «Слава».

На чемпионате Европы 2016 года в Монпелье Ирина Зарецкая в составе сборной Азербайджана заняла первое место в турнире команд по кумите.

На Исламских играх солидарности в 2017 году Зарецкая заняла первое место, завоевав золотую медаль.

В 2018 году на прошедшей в Берлине Премьер-лиге по карате Зарецкая стала второй, завоевав серебряную медаль. В этом же году на чемпионате Европы Зарецкая стала второй, уступив в финале спортсменке из Швейцарии.

На чемпионате мира 2018 года в Мадриде Зарецкая завоевала золотую медаль, одолев в финале россиянку Викторию Исаеву. Таким образом, Ирина Зарецкая стала вторым спортсменом в истории азербайджанского карате, добившаяся такого достижения на взрослом уровне.

Примечания 

Каратисты Азербайджана
Каратисты Украины
Чемпионы Европейских игр по карате
Чемпионы мира по карате
Чемпионы Европы по карате
Каратисты на летних Олимпийских играх 2020 года‎
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Выпускники Одесской юридической академии